Speiseleitung steht für:

 Antennenspeiseleitung
 Hauptluftbehälterleitung von Druckluftbremsen bei Eisenbahnen
 parallel geführte Versorgung einer Bahnstromleitung auf den gleichen Masten